Цитрус — рослина.
 Цитрус (Флорида) — повіт у штаті Флорида.